Diphyes är ett släkte av nässeldjur. Diphyes ingår i familjen Diphyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Diphyes